Aphrodita  — род морских многощетинковых кольчатых червей из семейства Aphroditidae.

Родовое название образовано от имени древнегреческой богини любви Афродиты.

Виды 
В роде Aphrodita 47 видов:

 Aphrodita audouini  Castelnau, 1842
 Aphrodita sericea  Castelnau, 1842
 Aphrodita abyssalis  Kirkegaard, 1996
 Aphrodita aculeata  Linnaeus, 1758
 Aphrodita acuminata  Ehlers, 1887
 Aphrodita alta  Kinberg, 1856
 Aphrodita annulata  Pennant, 1777
 Aphrodita aphroditoides  (McIntosh, 1885)
 Aphrodita armadillo  Bosc, 1802
 Aphrodita armifera  Moore, 1910
 Aphrodita australis  Baird, 1865
 Aphrodita bisetosa  Rozbaczylo & Canahuire, 2000
 Aphrodita brevitentaculata  Essenberg, 1917
 Aphrodita californica  Essenberg, 1917
 Aphrodita clavigera  Freminville, 1812
 Aphrodita daiyumaruae  Imajima, 2005
 Aphrodita defendens  Chamberlin, 1919
 Aphrodita diplops Fauchald, 1977
 Aphrodita echidna  Quatrefages, 1866
 Aphrodita elliptica
 Aphrodita falcifera  Hartman, 1939
 Aphrodita goolmarris  Hutchings & McRae, 1993
 Aphrodita hoptakero  Otto in Audouin & Milne Edwards, 1832
 Aphrodita japonica  Marenzeller, 1879
 Aphrodita longicornis  Kinberg, 1855
 Aphrodita longipalpa  Essenberg, 1917
 Aphrodita macroculata  Imajima, 2001
 Aphrodita magellanica  Malard, 1891
 Aphrodita maorica  Benham, 1900
 Aphrodita mexicana  Kudenov, 1975
 Aphrodita modesta  Quatrefages, 1866
 Aphrodita negligens  Moore, 1905
 Aphrodita nipponensis  Imajima, 2003
 Aphrodita obtecta  Ehlers, 1887
 Aphrodita paleacea  Peters, 1864
 Aphrodita parva  Moore, 1905
 Aphrodita perarmata  Roule, 1898
 Aphrodita refulgida  Moore, 1910
 Aphrodita rossi  Knox & Cameron, 1998
 Aphrodita roulei  Horst, 1917
 Aphrodita scolopendra  Bruguière, 1789
 Aphrodita sibogae  (Horst, 1916)
 Aphrodita sondaica  Grube, 1875
 Aphrodita sonorae  Kudenov, 1975
 Aphrodita talpa  Quatrefages, 1866
 Aphrodita tosaensis  Imajima, 2001
 Aphrodita watasei  Izuka, 1912

Примечания 

Многощетинковые черви